Cette page contient les pages d'homonymie de Pinacle et Le Pinacle.

Pinacle peut désigner :
 Pinacle, élément d'architecture, principalement décoratif ;
 pinacle, la partie la plus haute d'un ensemble rocheux ;
 pinacle, la partie la plus élevée d'un édifice.

 Le Pinacle, une aiguille rocheuse, à Jersey ;
 Le Pinacle, une montagne dans Brome-Missisquoi, au Québec ;
 Le Pinacle, une colline dans Coaticook, au Québec ;
 Le Pinacle, un sommet dans Les Sources, au Québec ;

Voir aussi 
 Le Pinacle La Pérouse, un rocher volcanique faisant partie du banc de sable de la Frégate française à Hawaï
 Désert des Pinacles, dans le parc national de Nambung, en Australie
 Pinnacle Rock, une montagne de l'État du Connecticut, aux États-Unis
 Parc national des Pinacles, un parc national américain

Référence